Auguste Bernhardt (1825 – 1860) war eine deutsche Theaterschauspielerin.

Leben 
Bernhardt begann 1844, vom Hofschauspieler Heinrich Moritz auf die künstlerische Laufbahn geleitet, am Stadttheater in Leipzig. Sie blieb jedoch nicht lange daselbst. Ihr nächstes Engagement war Breslau, wo sie die erste Darstellerin der „Judith“ in Uriel Acosta war. Hierauf wirkte sie stets im Fach der tragischen Liebhaberinnen, in jedem Rolle stürmisch akklamiert, in Bremen und am Hoftheater in Schwerin, bis sie 1850 zu einem Gastspiel ans königliche Schauspielhaus in Berlin geladen wurde. Allein nur knappe drei Jahre sollte sie sich der Gunst der Berliner erfreuen, denn diese poetisch begabte Schauspielerin musste in der Blüte ihrer Jahre ihrem Berufe entsagen. Sie verfiel rettungslos dem Siechtum eines Rückenmarkleidens, und jahrelang vollständig gelähmt, starb sie 1860.

Sie war nach den damaligen Schilderungen von großer Schönheit, reicher Begabung, aber auch zu gleicher Zeit von einer wilden Exzentrizität.

Literatur 
 Ludwig Eisenberg: Großes biographisches Lexikon der Deutschen Bühne im XIX. Jahrhundert. Verlag von Paul List, Leipzig 1903, S. 87, ().

Theaterschauspieler
Deutscher
Geboren 1825
Gestorben 1860
Frau